Rüsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rüsch (1831–1892), österreichischer Fabrikant
 Ernst Gerhard Rüsch (1917–1997), Schweizer Theologe und Bibliothekar
 Erwin Rüsch, deutscher Historiker und Philosoph
 Gabriel Rüsch (1794–1856), Schweizer Arzt, Publizist, und Politiker
 Hubert Rüsch (1903–1979), österreichischer Bauingenieur, Forscher und Hochschullehrer
 Ignaz Rüsch (Josef Ignaz Rüsch; 1861–1925), österreichischer Fabrikant
 Josef Ignaz Rüsch (1794–1855), schweizerisch-österreichischer Fabrikant
 Karl-Heinz Rüsch (1908–1986), deutscher Elektrotechniker und Politiker
 Karl-Werner Rüsch (* 1937), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Ruesch